Termin MPP ima više značenja.

 Peptidaza mitohondrijalna prerade, enzim
 MPP+, 1-metil-4-fenilpiridinijum